Dienheimer Hof ist der Name folgender Bauwerke:
 Dienheimer Hof (Deidesheim) 
 Dienheimer Hof (Mainz)